Laigle steht für
 Laigle, Pacquet et Cie, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 den ehemaligen Namen der französischen Gemeinde L’Aigle (Orne)

Laigle ist der Familienname folgender Personen:
 Engenulf de Laigle, normannischer Adliger
 Mathilde Laigle (1865–1950), französische Historikerin, Autorin und Hochschullehrerin
 Pierre Laigle (* 1970), französischer Fußballspieler
 Vincent Laigle (* 1973), französischer Badmintonspieler